Bitsch kan henvise til flere artikler:

Stednavne 
 Schweiz
 Bitsch, Schweiz
 Lothringen, Frankrig
 Pays de Bitche ()
 Bitche ()
 Rohrbach-lès-Bitche
 Slovakiet
 Bytča (, )

Efternavn 
 Marcel Bitsch (1921, Paris  2011), fransk komponist (fr)
 Jørgen Bitsch (1922, Bandholm  2005), dansk forfatter, filmproducent og eventyrer, opdagelsesrejsende
 Charles L. Bitsch (* 1931, Mulhouse (Mülhausen)), franske instruktør, instruktørassistent, manuskriptforfatter, fotograf og kamera assistent (fr)
 Kenni Bitsch (* 1972)